Мэттью Томас «Мэтт» Ритчи (; 10 сентября 1989, Госпорт, Англия) — шотландский футболист английского происхождения, выступающий на позиции правого полузащитника, игрок сборной Шотландии. На клубном уровне играет в составе футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед».

Клубная карьера 
1 июля 2016 года Ритчи перешёл в «Ньюкасл Юнайтед», заплативший за его переход из «Борнмута» около 12 млн фунтов. С новым клубом Мэтт заключил контракт на пять лет. Тренер Рафаэль Бенитес назвал Ритчи заменой покинувшему клуб Андросу Таунсенду, а также отметил мастерство и скорость новичка.

Выступления за сборную 
Ритчи родился и вырос в Англии, однако из-за шотландских корней отца принял решение выступать за национальную сборную Шотландии, в которой дебютировал 25 марта 2015 года в матче против сборной Северной Ирландии.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Ньюкасл Юнайтед»

Футболисты Шотландии
Футболисты Англии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Портсмут»
Игроки ФК «Дагенем энд Редбридж»
Игроки ФК «Ноттс Каунти»
Игроки ФК «Суиндон Таун»
Игроки ФК «Борнмут»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»